James ou Jim Corbett peut faire référence à :

Jim Corbett (Edward James Corbett, 1875–1955), chasseur, photographe et naturaliste,
Parc national Jim Corbett, réserve nommée en son honneur.
James J. Corbett (1866–1933), boxeur américain,
 (1919–1967), personnalité de l'athlétisme,
 (1906–2005), homme politique australien,
 (1933–2001), rancher et écrivain américain,
 (1978- ), écrivain anglais,
 (1834–1912), évêque,
 (1980- ), footballeur anglais,
 (1924–2007), homme politique américain,
 (1955- ), joueur de football américain,
James Corbett (1887–1958), auteur et scénariste britannique.

Voir aussi 
 (1913–1950), relation d'Albert Pierrepoint